Суперкубок Болгарії з футболу 2017 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 серпня між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку клубом Ботев (Пловдив).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Болгарія
2017 у болгарському спорті